Флаг муниципального образования Аби́нский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 ноября 2004 года решением Совета местного самоуправления Абинского района № 627-С и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1731.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две неравные горизонтальные полосы — зелёную, занимающую 7/10 полотнища, и голубую; посередине полотнища, на зелёной полосе, вплотную к голубой, воспроизведено жёлтое с чёрными контурами и элементами крепостное укрепление с башней».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические и культурные особенности района.

Основная символика района — золотое крепостное укрепление, построенное казаками на берегу реки Абин, давшей название районному центру — городу Абинску. Река Абин показана синей полосой.

Зелёное поле символизирует богатую природу района, его развитое сельское хозяйство. Зелёный цвет — символ плодородия, надежды, здоровья.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Белый цвет (серебро) — чистота, невинность, непорочность, мудрость, радость.

Чёрный цвет в геральдике символизирует мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением крепости